Parral kan syfta på:

Chile 

 Parral, kommun,

Mexiko 

 Hidalgo del Parral (ort), Chihuahua,

Spanien 

 Parral (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila,